Медаль «Гайрат» («Gaýrat») — государственная награда Туркмении.  «Gaýrat» в переводе с туркменского означает «усердие».

Положение о медали «Гайрат» 

1) Медаль Туркмении «Gayrat» является государственной наградой Туркмении.

2) Медаль Туркмении «Gayrat» учреждена в целях награждения за особые заслуги в развитии народного хозяйства, науки, культуры.

3) Медалью Туркмении «Gayrat» награждаются рабочие, дайхане, специалисты народного хозяйства, работники науки, культуры, образования, здравоохранения и другие граждане Туркмении.

4) Награждение медалью Туркмении «Gayrat» производится:

а) особо плодотворную государственную и общественную деятельность;

б) за большие достижения в развитии промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и других отраслей народного хозяйства, за высокие показатели роста производительности труда, разработку и внедрение в производство более совершенных технологий;

в) за большие заслуги в развитии науки и техники, внедрении их достижений в народное хозяйство;

г) за особо плодотворную деятельность в области культуры, литературы и искусства.

5) Лицам, удостоенным награды, вручаются медаль Туркмении «Gayrat» и удостоверение.

6) Гражданам, награждённым медалью Туркмении «Gayrat», выплачивается единовременная премия в размере пятикратной минимальной оплаты труда и устанавливается ежемесячная надбавка к заработной плате, должностному окладу, пенсии, пособию или стипендии в размере 20 процентов минимальной оплаты труда.

Лица, награждённые медалью Туркмении «Gayrat», пользуются льготами в порядке и случаях, установленными законодательством.

Описание медали 

Основа планки медали Туркмении «Gayrat» состоит из шёлковой ткани зелёного цвета, по её краям расположены колонны красного цвета. Внутри каждой колонны проходят жёлтые вертикальные линии. Внешние края планки имеют покрытие жёлтого цвета.

См. также 
 Герой Туркменистана
 Орден «Галкыныш»
 Орден «Звезда Президента»
 Орден Президента Туркмении «Битараплык»
 Орден «Туркменбаши»

Примечания

Источники 
 

Гайрат